Pretty Girls  – album di Dalbello del 1979
Pretty Girls  – singolo di Wale del 2009
Pretty Girls  – singolo di Iyaz del 2011
Pretty Girls  – singolo di Britney Spears e Iggy Azalea del 2015